Baureihe 185 steht für folgende Lokomotiven:

 DR-Baureihe 185 durch Umzeichnung vierachsigen Triebwagen älterer Produktion, ab 1970
 DB-Baureihe 185.1, siehe Bombardier Traxx F140 AC1, ab 1999
 DB-Baureihe 185.2, siehe Bombardier Traxx F140 AC2, ab 2004